Mihaiu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Liviu Mihaiu (n. 1963), jurnalist român
 Virgil Mihaiu (n. 1951), scriitor, jazzolog și diplomat român

Vezi și
 Mihai (nume)
 Mihalache (nume de familie)

 Mihăești (dezambiguizare)
 Mihăiești (dezambiguizare)
 Mihăilești (dezambiguizare)
 Mihăileni (dezambiguizare)

Nume de familie românești